

Persone
Henry Jones, poeta irlandese
 Henry Jones, fondatore dell'organizzazione B'nai B'rith nel 1843
Henry Jones, filosofo gallese
Henry Arthur Jones, drammaturgo inglese
Henry Stuart Jones, grecista e storico dell'antichità
Henry Jones, attore statunitense
Henry Jones, giocatore di football americano statunitense

Altro 

Henry Jones Sr., personaggio fittizio, protagonista della saga di Indiana Jones.